

Miejscowości w Polsce 
 Krajów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Krotoszyce 
 Krajów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha

Miejscowości na Ukrainie
 Krajów – wieś obwodzie rówieńskim w rejonie rówieńskim